Измайловка — название населённых пунктов и топонимов:

Казахстан 
 Измайловка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Измайловка — курганный комплекс в Уланском районе Восточно-Казахстанской области РК.

Россия 
 Измайловка — село в муниципальном образовании город-курорт Сочи Краснодарского края.
 Измайловка — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Измайловка — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Измайловка — деревня в Калачинском районе Омской области.
 Измайловка — деревня в Нижнеомском районе Омской области.
 Измайловка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Измайловка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Измайловка — село в Знаменском районе Тамбовской области.
 Измайловка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Измайловка — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Измайловка - второе название реки Серебрянка в Москве.

Украина 
 Измайловка — село в Марьинском районе Донецкой области.
 Измайловка — село в Александрийском районе Кировоградской области.

См. также 
 
 
 
 
Старая Измайловка